Kristaps Sotnieks (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il débute en senior avec le HK Riga 2000. Il remporte le championnat letton en 2005, 2006 et 2007. Il intègre l'effectif du Dinamo Riga dans la Ligue continentale de hockey en 2008.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Lettonie au niveau international. Il prend part aux Jeux olympiques de 2010 et à plusieurs éditions des championnats du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| HK Riga 2000 || Ekstraliga || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HK Riga 2000 || Latvijas Virslīga || 21|| 2|| 1|| 3|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2005-2006|| HK Riga 2000 || Ekstraliga || 42|| 1|| 4|| 5|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HK Riga 2000 || Latvijas Virslīga || || 3|| 6|| 9|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HK Riga 2000 || Latvijas Virslīga || 45|| 5|| 6|| 11|| 71|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HK Riga 2000 || Latvijas Virslīga || 48|| 4|| 3|| 7|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Dinamo Riga || KHL|| 46|| 2|| 0|| 2|| 34|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010|| Dinamo Riga || KHL|| 48|| 0|| 2|| 2|| 28|| 9|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2010-2011|| Dinamo Riga || KHL || 45|| 2|| 6|| 8|| 12|| 11|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2011-2012|| Dinamo Riga || KHL || 49|| 2|| 4|| 6|| 41|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2012-2013|| Dinamo Riga || KHL || 47|| 3|| 5|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Dinamo Riga || KHL || 53|| 5|| 6|| 11|| 49|| 7|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || Dinamo Riga || KHL || 55|| 4|| 6|| 10|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Dinamo Riga || KHL|| 60 || 2 || 12 || 14 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| Lada Togliatti || KHL|| 56|| 6|| 8|| 14|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Lada Togliatti || KHL|| 17|| 2|| 0|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Dinamo Riga || KHL|| 55|| 3|| 7|| 10|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Dinamo Riga || KHL || 60|| 4|| 6|| 10|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || Dinamo Riga || KHL || 26|| 0|| 4|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Dinamo Riga || KHL || 27|| 1|| 1|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || HC Kladno || Extraliga || || || || || ||

Internationales

Références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HK Riga 2000
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Kladno